Looking forward (Crosby, Stills, Nash & Young) (1999), muziekalbum van Crosby, Stills, Nash & Young
 Looking forward (Milton Lesser) (1953), een boek met bloemlezingen onder redactie van Milton Lesser
 Looking Forward (1910), een Amerikaanse stomme film
 Looking Forward (1933), een Amerikaanse film van Clarence Brown met Lionel Barrymore and Lewis Stone